Kleinitz steht für:
 Kleinitz (Landkreis Grünberg i. Schles.), eine Ortschaft in Niederschlesien, heute Klenica; siehe Gmina Bojadła#Gliederung

Kleinitz ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Kleinitz (1972–2019), deutsche Opernintendantin